Miloševo je lahko:
 Miloševo Brdo (Bosna in Hercegovina)
 Miloševo, Jagodina (Srbija)
 Miloševo, Negotin (Srbija)